Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Мері Джо Фернандес.

Фернандес і Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Лорі Макніл і Лариса Нейланд з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1995 Delray Beach Winter Championships Doubles Draw

Virginia Slims of Florida
Тур WTA 1995